Губаль — острови в Червоному морі, належать Єгипту
 Губаль — острів в Червоному морі з архіпелагу Губаль
 Губаль — протока в Червоному морі
 Губаль-Сагіра — острів в Червоному морі з архіпелагу Губаль
 Шааб-Губаль — риф в Червоному морі